

Presentación previa 

Se trata de la primera edición del torneo, por lo que no hay campeón defensor.

El jugador local Yuki Bhambri fue el primer campeón del torneo, tras derrotar en la final al ruso Alexander Kudryavtsev por 4-6, 6-3, 7-5.

Cabezas de serie 

 Somdev Devvarman (Semifinales)
 Yevgueni Donskoi (Semifinales)
 Blaz Rola (Segunda ronda)
 Illya Marchenko (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Radu Albot ''(Primera ronda)
  David Guez ''(Primera ronda)
  '''Yuki Bhambri (Campeón)
  Thomas Fabbiano (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
Cuadro principal
Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Chennai 2014